Бровар — фамилия и топоним:
 Бровар — устаревшее название пивовара на юге и западе Руси (Україні).
 А. Я. Бровар — русская писательница и журналистка.

См. также 
 Бровары